Valle Hermoso kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Valle Hermoso, Argentina,

Mexiko 

 Valle Hermoso (kommun), Tamaulipas, 
 Valle Hermoso, Tamaulipas, 
 Valle Hermoso, Guerrero, Metlatónoc, 
 Valle Hermoso, Chiapas, Tapachula,

Se även 
Vallehermoso